Бауманское — название населённых пунктов в Казахстане:
 Бауманское — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области.
 Бауманское — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Бауманское — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.